Atiyeh ist der Familienname folgender Personen:
 Dennis Atiyeh (* 1963), syrischer Ringer
 Joseph Atiyeh (* 1957), syrischer Ringer
 Victor G. Atiyeh (1923–2014), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Attiya